George G. Anderson (1839–1884) – szkocki alpinista
 George Anderson (1877–1930) – szkocki piłkarz
 George Anderson (1879–1962) – angielski piłkarz
 George Anderson (1887–1956) – angielski piłkarz
 George Anderson (1891–1959) – angielski piłkarz
 George Anderson (1904–1974) – szkocki piłkarz
 George Anderson (1943–2013) – amerykański lekkoatleta
 George Anderson (ur. 1953) – szkocki piłkarz
 Sparky Anderson, wł. George Lee Anderson (1934–2010) – amerykański baseballista